Афсия Эрзи (; род. 25 января 1987, Маноск, Франция) — французская актриса алжиро-тунисского происхождения.

Биография 
В 13 лет получила эпизодическую роль в телефильме Notes sur le rire с Томасом Жуанне.

В 2005 году снялась в фильме «Кус-кус и барабулька» Абделатифа Кешиша, где её роль отмечена на 64-м Венецианском МКФ премией Марчелло Мастроянни, а также премией  наиболее многообещающей молодой актрисе, Золотой звездой французской кинопрессы и др. наградами. В 2008 году Афсиа переехала в Париж.

Она посещала также курсы дикции, чтобы смягчить свой марсельский акцент. Снявшись в нескольких других ролях, она решила исключительно концентрироваться на кино в 2007 году.

В 2008 году она снялась в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака» (с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли).

Фильмография 
 2000 — Notes sur le rire
 2007 — Ravages
 2007 — Кус-кус и барабулька — Рум
 2008 — Француженка — София (взрослая)
 2008 — Человек и его собака — Лэйла
 2009 — L’Aube du monde
 2009 — Le Roi de l'évasion
 2009 — Тайная жизнь / Anonymes — Аиша
 2010 — Joseph et la Fille
 2011 — Дом терпимости — Самира
 2011 — Источник / La Source des femmes — Эсмеральда
 2012 — Наследство — Хаджар
 2013 — За сигаретами / Elle s’en va —Жинни
 2016 —  — Вирджиния
 2017 — Мектуб, моя любовь
 2018 — Чёрная полоса

Ссылки 

Лауреаты премии Марчелло Мастрояни